Виктория Каменская: Каменская, Виктория Александровна (1925—2001) — российская и советская переводчица, литературовед.
 Каменская, Виктория Владимировна (род. 1991) — российская теннисистка.